

Toponyme
Chaltin, orthographe wallonne du village de Schaltin en Belgique
Aketi Port-Chaltin, ancien nom jusqu'en 1966 de la localité d'Aketi en République démocratique du Congo

Patronyme
 Louis Napoléon Chaltin (1857-1933), officier belge de l'État indépendant du Congo
 Noor Chaltin, mannequin belge